Hoekman ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Hoekman (* 1964), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Nina Hoekman (1964–2014), niederländische Damespielerin und -trainerin